Die Communauté de communes Haut Nivernais-Val d’Yonne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Nièvre und Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 14. November 2016 gegründet und umfasst 30 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Clamecy. Eine Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Val du Sauzay und
 Communauté de communes des Vaux d’Yonne.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wechselten fünf Gemeinden von der Communauté de communes de Puisaye-Forterre, im benachbarten Département Yonne, zum hiesigen Verband.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Haut Nivernais Val dYonne
Haut Nivernais Val dYonne
Gegründet 2016